Catch the Babies, llamado Atrapa a los bebés en Latinoamérica, es un capítulo perteneciente a la cuarta temporada de la serie animada de Nickelodeon, Dora, la exploradora estrenada en Estados Unidos el 4 de abril de 2005 y el 15 de agosto del mismo año en Latinoamérica.

Trama 

Dora, la exploradora es la mejor amiga de Botas, el mono y el primo de Diego, quien al levantarse por la mañana para conocer a su nuevo perrito, Puppy, deseaba saludar a sus dos pequeños hermanos, pero cuando Dora llega a su habitación, ella decsubre que los bebés han subido a su carrito y se dirigieron en camino hasta el géiser pegajoso. Dora y sus papás los persiguen al llegar a la granja a darles de desayunar a los animales, atraviesan el jardín con sus diversas plantas y caminos. 

Aparentemente, antes de dirigirse al jardín, Dora y Botas, junto con su familia, encuentran a los bebés pasando por el puente a causa de casi de sus piezas habían caído al río. Una vez que encuentran a la abuela, Botas le pregunta a Dora si es un avión o va volando un pájaro por el cielo. 

Dora y Botas miraron por el otro lado del jardín al llegaron para atraversarlo, hasta que pasaron los bebés por las piezas del puente que se cayeron al río, y luego de esto, entraron al interior del mismo lugar donde continuaban paseándose. Todos gritan asustados, pues la familia de Dora, junto con Botas y la abuela decidieron entrar al jardín para despertar a las flores y pasar por encima de las abejas sin molestarlas hasta que antes de mostrarles a las flores una cara graciosa hicieron un baile gracioso con las girasoles.  

Entonces, al salir del jardín florido, como los bebés están a punto de llegar al géiser pegajoso, la familia decide regresar a la persecución. El primo de Dora, Diego estaba a punto de llegar a tiempo a encontrarse con su prima y su familia. Dora decidió acompañarlo junto con Botas, sus papás y la abuela al géiser para atraparlos. Diego se dirigió al bosque con su prima donde les ordenó a Botas y a su familia que tomaran los caminos para perseguir el coche y atrapar a los bebés antes de que murean. Sin embargo, Dora también le pidió a sus papás y a su primo que corrieran, se columpiaran por las lianas y se agacharan por los troncos de los árboles. Recordó que al llegar al géiser, Botas le avisó que tenía que detener el coche y atrapar a sus dos hermanos.

Dora estaba casi cerca de la manija del coche de sus hermanos. No podía atraparla, pero sí logró alcanzarla con sus dos brazos para llegar hasta ella y detener el coche. Comienza una breve erupción en el géiser, haciendo que todos vuelvan a gritar y empiecen a asustarse de la misma manera como cuando entraron al jardín florido para atravesarlo. Botas y la familia escapa del géiser, ya que piensa que iba a explotar, pero lanzaba burbujas. Sin embargo, al regresar al géiser, Diego juega a las burbujas con los bebés. 

La abuela comienza a encontrarlos y explicarles que se divirtieron paseándose en el coche. Luego en el mismo lugar donde detuvo el coche, su hermana mayor les pregunta si les gustó el paseo que habían tenido. Dora empieza sonríe, junto con la familia y los bebés, quienes estaban a salvo.

Véase también 
 Anexo:Lista de vídeos de Dora, la exploradora
 Dora, la exploradora

Episodios de la cuarta temporada de Dora, la exploradora
Episodios de televisión de 2005